Machias steht für folgende Städte in den Vereinigten Staaten:

 Machias (Maine)
 Machias (New York)
 Machias (Washington)